Фрумушика — название населённых пунктов в Молдавии:
 Фрумушика — село в Кагульском районе.
 Фрумушика — село в Леовском районе.
 Фрумушика — село в Фалештском районе.
 Фрумушика — село в Флорештском районе.
 Фрумушика — село в составе коммуны Бачой сектора Ботаника муниципия Кишинёв.

См. также 
 Новая Фрумушика